

Littérature
 Les Conquérants : roman d'André Malraux publié en 1928.
 Les Conquérants : sonnet de José-Maria de Heredia publié dans Les Trophées en 1893.

Cinéma
 Les Conquérants, titre français du film américain The Woman God Forgot réalisé par Cecil B. DeMille en 1917 ;
 , titre français du film américain The Conquerors réalisé par William A. Wellman en 1932 ;
 Les Conquérants, titre français du film américain Dodge City réalisé par Michael Curtiz en 1939 ;
 Les Conquérants, titre français du film américain The Conqueror réalisé par Dick Powell en 1956 ;
 Les Conquérants, court métrage d'animation français de Sarolta Szabo et Tibor Banoczki réalisé en 2011 ;
 Les Conquérants, film français réalisé par Xabi Molia réalisé en 2013 ;
 Les Conquérants, chapitre de la série télévisée britannique Doctor Who.

Musique
 Les Conquérants : groupe de musique auquel participa Gil Riot, et qui fut présent aux Transmusicales de 1983 et 1987.